El nombre Javier Gutiérrez puede referirse a:

 Javier Gutiérrez Álvarez (n. 1971), actor español.
 Javier Gutiérrez Cuevas (n. 1985), esquiador español.
 Javier Gutiérrez Salmerón (n. 1990), futbolista español.